Dinkel bezeichnet:

 Dinkel, Getreideart
 Dinkel (Dinklager Mühlenbach), rechter Zufluss des Dinklager Mühlenbachs bei Dinklage, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Dinkel (Vechte), linker Zufluss der Vechte bei Neuenhaus, Landkreis Grafschaft, Niedersachsen; Mittellauf in den Niederlanden

Dinkel ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Dinkel (1924–1997), deutscher Erfinder (–> Tigerhai (U-Boot))
 Christoph Dinkel (* 1963), deutscher evangelischer Theologe
 Fredy Dinkel (* 1957), Schweizer Politiker (Grüne)
 Gustav Mayer-Dinkel (1853–1937), deutscher Kaufmann und Politiker
 Hedwig Dinkel (1885–1977), erste staatlich geprüfte Ärztin in Württemberg
 Hermann Dinkel (1901–1958), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Jörg Dinkel (* 1969), deutscher Journalist und Rundfunkmoderator
 Ludwig Dinkel (1933–2004), deutscher Politiker (CSU)
 Markus Dinkel (1762–1832), Schweizer Gouachenmaler
 Nicole Dinkel (* 1985), Schweizer Handballspielerin
 Nicole Frankenberg-Dinkel (* 1971), deutsche Mikrobiologin
 Pankratius von Dinkel  (1811–1894), Bischof von Augsburg 
 Philipp Dinkel (1894–1987), deutscher NS-Funktionär und Bürgermeister
 Reiner Dinkel (1946–2010), deutscher Bevölkerungswissenschaftler

Siehe auch:
 Dinkelmühle
 Denkel